Llosa de pedra, peça de pedra, generalment amb forma prismàtica i de grans dimensions, utilitzada com a tapa o tancament d'alguna cosa, o bé formant un paviment
 Llosa de fonamentació; superfície de formigó emprada per suportar una edificació
 La Llosa o La Llosa de la Plana, municipi de la Plana Baixa
 La Llosa del Bisbe, municipi dels Serrans
 La Llosa de Ranes, municipi de la Costera
 La Llosa (Cambrils), barri pertanyent a la població de Cambrils (Baix Camp)
 Estació de la Llosa, estació de la línia C-6 de la xarxa de Rodalies RENFE de València situada a l'est del nucli urbà de la Llosa a la comarca de la Plana Baixa